El nombre de Sancho Manuel puede designar a los siguientes individuos:

 Sancho Manuel de Castilla (1283-1345). Fue hijo ilegítimo del infante Manuel de Castilla y nieto del rey Fernando III de Castilla.
 Sancho Manuel de Villena (1320-1347). Fue hijo ilegítimo de Don Juan Manuel y de Inés de Castañeda y sobrino del anterior.
 Sancho Manuel de Vilhena (1610-1677). Militar portugués.